Bosznia-Hercegovina
 Čelina, falu Konjic községben a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Čelina falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében